Fenton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fenton Township (Illinois)
 Fenton Township (Iowa)
 Fenton Township (Michigan)
 Fenton Township (Minnesota)